Александр Крейн:
 Крейн, Александр Абрамович (1883—1951) — композитор, музыкальный критик и педагог, автор балета «Лауренсия».
 Крейн, Александр Зиновьевич (1920—2000) — основатель и первый директор (1961—1988) Государственного музея А. С. Пушкина в Москве.
 Примечания